Грабарка — віз для перевезення землі з довгим ящиком замість кузова.
 Грабарка — велика лопата.

Топонім

Населені пункти та їхні частини
 Грабарка — православна святиня на Підляшші, Польща.
 Грабарка — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства.
 Грабарка — село в гміні Милейчиці Сім'ятицького повіту Підляського воєводства.

Грабарка — житловий район Бердичева, Житомирська область
 Грабарка — заповідне урочище, Хмельницька область

Водойми 
 Грабарка — річка в Житомирській області, притока Тетерівки;
 Грабарка — річка в Львівській області, права притока Серету;
 Грабарка — річка у Хмельницькій області, ліва притока Збруча;
 Грабарка — річка у Хмельницькій області, ліва притока Руди (басейн Случі);
 Грабарка — ставок поблизу хутора Грабарка, Бердичів, Житомирська область.

Див. також 
 Грабар
 Ґрабарка

Примітки